Open de Madrid pode referir-se a:

 Madrid Open (golfe) — torneio de golfe exinto de foi disputado em Madrid, entre 1968 e 2007

Torneio de ténis:
 ATP de Madrid — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria Masters 1000;
 WTA de Madrid — torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria Premier Mandatory.

Desambiguação